Börnchen ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen:
 Börnchen (Bannewitz), Ortsteil der Gemeinde Bannewitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Börnchen (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Katterbach (Bergisch Gladbach), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Börnchen (Glashütte), Stadt Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Börnchen (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Börnchen (Kreis Jauer, Schlesien, Preußen), historischer deutscher Name von Bronów, Ortschaft der Gmina Dobromierz, Woiwodschaft Niederschlesien

Börnchen steht auch für:
 Börnchen, Diminutiv des Wortes Born (Brunnen, Quelle)

Siehe auch:
 Börngen
 Börnichen